Fauene és el nom donat pels historiadors romans a una regió no ben localitzada situada a l'est del llac Van. Es tractaria probablement de la regió entre Djulfa i Her (Khoi) és a dir els districtes de Djuash i Zaravand al nord-est de Vaspurakan.

Regions d'Armènia